Bundestagswahlkreis 39 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Stadt Osnabrück (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Osnabrück-Land (2009)
 Bundestagswahlkreis Stadt Osnabrück (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Celle – Uelzen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Celle (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Uelzen (1949 bis 1961)